Hatzum (Duitsland), een dorp in Oost-Friesland, Duitsland.
 Hatsum, een buurtschap in de Nederlandse provincie Friesland.
 Hatzum (waterschap), een voormalig waterschap rond de buurtschap.